Harrison Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

in Arkansas:
 Harrison Township (Hot Spring County, Arkansas)
 Harrison Township (Union County, Arkansas)
 Harrison Township (White County, Arkansas)

in Illinois:
 Harrison Township (Illinois)

in Indiana:
 Harrison Township (Bartholomew County, Indiana)
 Harrison Township (Blackford County, Indiana)
 Harrison Township (Boone County, Indiana)
 Harrison Township (Cass County, Indiana)
 Harrison Township (Clay County, Indiana)
 Harrison Township (Daviess County, Indiana)
 Harrison Township (Dearborn County, Indiana)
 Harrison Township (Delaware County, Indiana)
 Harrison Township (Elkhart County, Indiana)
 Harrison Township (Fayette County, Indiana)
 Harrison Township (Harrison County, Indiana)
 Harrison Township (Henry County, Indiana)
 Harrison Township (Howard County, Indiana)
 Harrison Township (Knox County, Indiana)
 Harrison Township (Kosciusko County, Indiana)
 Harrison Township (Miami County, Indiana)
 Harrison Township (Morgan County, Indiana)
 Harrison Township (Owen County, Indiana)
 Harrison Township (Pulaski County, Indiana)
 Harrison Township (Spencer County, Indiana)
 Harrison Township (Union County, Indiana)
 Harrison Township (Vigo County, Indiana)
 Harrison Township (Wayne County, Indiana)
 Harrison Township (Wells County, Indiana)

in Iowa:
 Harrison Township (Adair County, Iowa)
 Harrison Township (Benton County, Iowa)
 Harrison Township (Boone County, Iowa)
 Harrison Township (Harrison County, Iowa)
 Harrison Township (Kossuth County, Iowa)
 Harrison Township (Lee County, Iowa)
 Harrison Township (Mahaska County, Iowa)
 Harrison Township (Osceola County, Iowa)

in Kansas:
 Harrison Township (Chautauqua County, Kansas)
 Harrison Township (Franklin County, Kansas)
 Harrison Township (Greeley County, Kansas)
 Harrison Township (Jewell County, Kansas)
 Harrison Township (Nemaha County, Kansas)
 Harrison Township (Rice County, Kansas)
 Harrison Township (Wallace County, Kansas)

in Michigan:
 Harrison Township (Michigan)

in Minnesota:
 Harrison Township (Minnesota)

in Missouri:
 Harrison Township (Daviess County, Missouri)
 Harrison Township (Grundy County, Missouri)
 Harrison Township (Mercer County, Missouri)
 Harrison Township (Moniteau County, Missouri)
 Harrison Township (Scotland County, Missouri)
 Harrison Township (Vernon County, Missouri)

in Nebraska:
 Harrison Township (Buffalo County, Nebraska)
 Harrison Township (Hall County, Nebraska)
 Harrison Township (Knox County, Nebraska)

in New Jersey:
 Harrison Township (New Jersey)

in North Dakota:
 Harrison Township (North Dakota)

in Ohio:
 Harrison Township (Carroll County, Ohio)
 Harrison Township (Champaign County, Ohio)
 Harrison Township (Darke County, Ohio)
 Harrison Township (Gallia County, Ohio)
 Harrison Township (Hamilton County, Ohio)
 Harrison Township (Henry County, Ohio)
 Harrison Township (Knox County, Ohio)
 Harrison Township (Licking County, Ohio)
 Harrison Township (Logan County, Ohio)
 Harrison Township (Montgomery County, Ohio)
 Harrison Township (Muskingum County, Ohio)
 Harrison Township (Paulding County, Ohio)
 Harrison Township (Perry County, Ohio)
 Harrison Township (Pickaway County, Ohio)
 Harrison Township (Preble County, Ohio)
 Harrison Township (Ross County, Ohio)
 Harrison Township (Scioto County, Ohio)
 Harrison Township (Van Wert County, Ohio)
 Harrison Township (Vinton County, Ohio)

in Oklahoma:
 Harrison Township (Dewey County, Oklahoma)
 Harrison Township (Grady County, Oklahoma)
 Harrison Township (Kingfisher County, Oklahoma)
 Harrison Township (Kiowa County, Oklahoma)

in Pennsylvania:
 Harrison Township (Allegheny County, Pennsylvania)
 Harrison Township (Bedford County, Pennsylvania)
 Harrison Township (Potter County, Pennsylvania)

in South Dakota:
 Harrison Township (South Dakota)